Kaburagi ist der Familienname folgender Personen:

 Kaburagi Kiyokata (1878–1973), japanischer Maler
 Tōru Kaburagi (* 1976), japanischer Fußballspieler